Garnaudia är ett släkte av svampar. Garnaudia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Garnaudia